Матіївська сільська рада — Закарпатська область, Виноградівський район
 Матіївська сільська рада — Чернігівська область, Бахмацький район